Molinos, comune spagnolo della comunità autonoma dell'Aragona
Molinos de Duero, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
Molinos, dipartimento dell'Argentina
Molinos, comune argentino capoluogo dell'omonimo dipartimento